qsort — функція стандартної бібліотеки мови C, що здійснює сортування елементів масиву.

Використання

Підключення заголовочоного файлу(бібліотек) 
C
#include <stdlib.h>
С++
#include <cstdlib>

Прототип функції 
void qsort(void *base, size_t nmemb, size_t size,int(*compar)(const void*, const void *));

Приклад коду 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int values[] = { 40, 10, 100, 90, 20, 25 };

int compare (const void * a, const void * b)
{
        return ( *(int*)a - *(int*)b );
}

int main ()
{
        int n;
        qsort (values, 6, sizeof(int), compare);

        for (n=0; n < 6; n++)
                printf ("%d ", values[n]);

        return 0;
}

Посилання 
 Сторінка підручника man  qsort(3)

Стандартна бібліотека C
Статті з прикладами коду мовою C++